Csehország
 Hluboká, település a Chrudimi járásban
 Hluboká nad Vltavou, település a České Budějovice-i járásban
 Hluboká, Dešná településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Hluboká, Kdyně településrésze a Domažlicei járásban
 Hluboká, Krucemburk településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Hluboká, Liberec településrésze a Libereci járásban
 Hluboká, Milhostov településrésze a Chebi járásban
 Hluboká, Nalžovice településrésze a Příbrami járásban
 Hluboká, Sruby településrésze az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Hluboká, Trhová Kamenice településrésze a Chrudimi járásban
 Hluboká, Žihle településrésze a Észak-plzeňi járásban
 Hluboká u Borovan, Borovany településrésze a České Budějovice-i járásban
 Dolní Hluboká, Krásno településrésze a Sokolovi járásban